Casa de Teja kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Casa de Teja, Jalisco, Juanacatlán, 
 Casa de Teja, Veracruz, Actopan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar